Благосостояние:

 Благосостояние — обеспеченность населения государства, социальной группы, семьи или отдельной личности материальными, социальными и духовными благами.
 Благосостояние — крупный российский негосударственный пенсионный фонд.
 Благосостояние животных - концепция, предусматривающая благополучие животных, в соответствие с которым приведено законодательство ряда стран Запада.